La classe des Filicopsida regroupe la plupart des fougères connues actuellement. D'après ITIS, cette classe est invalide et est remplacée par la classe des Polypodiopsida.

Sous-classes 
Classe des Polypodiopsida :
Selon  :
 Sous-classe Equisetidae  
 Sous-classe Marattiidae
 Sous-classe Ophioglossidae
 Sous-classe Polypodiidae

Classification
Les Leptosporangiates comprennent la grande majorité des fougères existantes (dont fougères grimpantes). Seuls les groupes qui bifurquèrent au début de la différenciation de la lignée des fougères et qui conservent un eusporange n’y sont pas inclus.
Une classification proposée par Smith  2006 et Christenhusz  en 2011 est la suivante :

Ordre Osmundales (royal ferns)
Famille Osmundaceae
Ordre Hymenophyllales (filmy ferns and bristle ferns)
Famille Hymenophyllaceae (incl. Trichomanaceae)
Ordre Gleicheniales
Famille Gleicheniaceae (incl. Dicranopteridaceae, Stromatopteridaceae)
Famille Dipteridaceae (incl. Cheiropleuriaceae)
Famille Matoniaceae
Ordre Schizaeales
Famille Lygodiaceae
Famille Anemiaceae (incl. Mohriaceae)
Famille Schizaeaceae
Ordre Salviniales
Famille Marsileaceae (incl. Pilulariaceae)
Famille Salviniaceae (incl. Azollaceae)
Ordre Cyatheales
Famille Thyrsopteridaceae
Famille Loxsomataceae
Famille Culcitaceae
Famille Plagiogyriaceae
Famille Cibotiaceae
Famille Cyatheaceae (incl. Alsophilaceae, Hymenophyllopsidaceae)
Famille Dicksoniaceae (incl. Lophosoriaceae)
Famille Metaxyaceae
Ordre Polypodiales
Famille Lonchitidaceae
Famille Lindsaeaceae
Famille Saccolomataceae
Famille Cystodiaceae
Famille Dennstaedtiaceae (incl. Hypolepidaceae, Monachosoraceae, Pteridiaceae)
Famille Pteridaceae (incl. Acrostichaceae, Actiniopteridaceae, Adiantaceae, Anopteraceae, Antrophyaceae, Ceratopteridaceae, Cheilanthaceae, Cryptogrammaceae, Hemionitidaceae, Negripteridaceae, Parkeriaceae, Platyzomataceae, Sinopteridaceae, Taenitidaceae, Vittariaceae)
Famille Diplaziopsidaceae X.C.Zhang & Christenh. 2011
Clade eupolypods II in Smith 2006 (Autrefois, Blechnales, Athyriales, Aspleniales, ou Thelypteridales)
Famille Cystopteridaceae Schmakov 2001
Famille Aspleniaceae Newman 1840
Famille Hemidictyaceae Christenh. 2011
Famille Thelypteridaceae Pic.Serm. 1970
Famille Rhachidosoraceae X.C.Zhang 2011
Famille Woodsiaceae Herter 1949
Famille Onocleaceae Pic.Serm. 1970
Famille Blechnaceae Newman 1844 (incl. Stenochlaenaceae)
Famille Athyriaceae Alston 1956
Clade eupolypods I in Smith 2006
Famille Dryopteridaceae (incl. Aspidiaceae, Bolbitidaceae, Elaphoglossaceae, Hypodematiaceae, Peranemataceae)
Famille Lomariopsidaceae
Famille Nephrolepidaceae
Famille Tectariaceae
Famille Oleandraceae
Famille Davalliaceae
Famille Polypodiaceae (incl. Drynariaceae, Grammitidaceae, Gymnogrammitidaceae, Loxogrammaceae, Platyceriaceae, Pleursoriopsidaceae)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Classe de plantes (nom scientifique)